Antonio García Abaunza (1909–1993) mexikói sportlövő, olimpikon
 Antonio García Ramírez (1940) guatemalai labdarúgó, olimpikon
 Antonio García García (1948) spanyol ökölvívó, olimpikon
 Antonio García Hernández (1964) spanyol kardvívó, olimpikon
 Antonio García Navarro (1980) spanyol autóversenyző
 Antonio García Robledo (1984) világbajnok spanyol kézilabdázó